Carenza alimentare – nella nutrizione
Carenza – in botanica
Carenza – in diritto